Marek Kowal – (ur. 1985), piłkarz polski
 Marek Kowal – polski sędzia piłkarski
 Marek Kowal – gitarzysta polski
 Marek Kowal – (ur. 1959) – polski fotoreporter